The Forest puede hacer referencia a:

 The Forest, una película de terror de 1982; 
 The Forest, un videojuego de terror para Microsoft Windows; o
 The Forest, una película de suspenso de 2016.